Zygène des vesces est un nom vernaculaire qui, en fonction des sources, peut désigner deux espèces de papillons différentes du genre Zygaena :
Zygaena romeo, aussi appelée Zygène de la gesse ;
Zygaena viciae, aussi appelée Zygène des Thérésiens.

Références 

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Zygaenidae
Nom d'insecte ambigu